Rundgren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bengt Rundgren (1931–2008), svensk operasångare
 Claes Rundgren (1943–2021), svensk jurist
 Claes Herman Rundgren (1819–1906), svensk biskop och riksdagsman
 Frithiof Rundgren (1921–2006), svensk orientalist och filolog
 Gustaf Adolf Rundgren (1879–1953), svensk järnarbetare och politiker
 Hans Rundgren (1912–1980), svensk militär
 Helen Rundgren (född 1956), svensk författare och TV-producent
 Kicki Rundgren (född 1955), svensk skådespelare
 Liv Tyler, tidigare Rundgren (född 1977), amerikansk skådespelare
 Nils Rundgren (1890–1971), svensk konstnär
 Simo Rundgren (född 1953), finländsk präst och politiker
 Todd Rundgren (född 1948), amerikansk musiker
 Viktor Rundgren (1869–1936), biskop

Svenska efternamn